Stranded může být:

 Stranded (album) – album skupiny Roxy Music (1973)
 Stranded (seriál) – americký televizní seriál (2013)
 původní název filmu Trosečníci vesmíru (2001)